Ouera, vas petit per a servir un ou bullit
 Ouera, recipient per a transportar o guardar-hi ous
 Ouera, ovari dels ocells